

Sigle 
 Werk ohne Opuszahl (WoO) – in campo musicale, un lavoro senza numero d'opus

Cinema 
 Appuntamento a Brooklyn (Woo) – film del 1998 diretto da Daisy von Scherler Mayer

Persone
 Alexander Woo  – sceneggiatore statunitense
 John Woo  – regista cinese

Codici 
 WOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Woodchopper (Stati Uniti)
 woo – codice ISO 639-3 della lingua manombai